Nauplio – primo stadio larvale dei crostacei
 Nauplio – figura della mitologia greca